Port lotniczy Rzym-Ciampino
 Port lotniczy Rzym-Fiumicino
 Port lotniczy Rzym-Centocelle